Algemeen
 Urinoir (sanitair), aan muur bevestigde bak om in te urineren
 Urinoir (straatmeubilair), pissoir in de publieke ruimte

Bouwwerken
Urinoir (Oudezijds Voorburgwal, Amsterdam)
Urinoir (Hereweg, Groningen) 
Urinoir (Hoge der A, Groningen)